Příjmení Maloch užívalo více lidí:
 Antonín Zefyrin Maloch (1823–1880) – český středoškolský učitel, historik
 František Maloch (1862–1940) – český botanik
 Jan Maloch (1825–1911) – český fotograf a učitel
 Jan Maloch (učitel) (1885–1972) – český středoškolský učitel, autor vlastivědných a zahrádkářských publikací
 Jan Maloch (včelař) (* 1945) – český autor včelařských publikací
 Karel Maloch (1858–1933) – český fotograf
 Miloslav Maloch  (1899–1956) – český autor agrobotanických publikací

další:
 Malochova skalka – přírodní památka na levém břehu řeky Berounky 

Česká příjmení